Loara (fr. Loire) – rzeka we Francji
 Loara (fr. Loire) – departament we Francji nr 42
 Górna Loara – departament we Francji nr 43
 Loara Atlantycka – departament we Francji nr 44
 PZA Loara – przeciwlotniczy zestaw artyleryjski LOARA

Zobacz też:
 Dolina Loary – kraina historyczna 
 Kraj Loary – region administracyjny w zachodniej Francji